«Слушайте на той стороне» () — советско-монгольский художественный фильм о боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Сюжет 
В 1939 году небольшой отряд особого назначения под командованием Бурова был заслан в Монголию с целью отвлечь японских захватчиков от мест настоящих боевых действий в районе реки Халхин-Гол. Эта операция проводилась с помощью мощных репродукторов, воспроизводящих шумы движущихся танков и истребителей. Кроме того, отряд Бурова (офицер Гэлэг, переводчица Осипенко, шоферы Глушков и Зайцев) должен был вести агитационную работу среди местного населения. Каждый выезд отряда подвергался смертельной опасности: ведь шумовая атака — это вызов огня противника на себя…

В ролях 

 Михаил Ульянов — комкор Жуков
 Чойбалсангийн Нергуй — маршал Чойбалсан
 Всеволод Сафонов — Буров, командир отряда особого назначения
 Эльза Леждей — капитан Осипенко, переводчица
 Виктор Павлов — Зайцев, водитель
 Геннадий Юхтин — Степан Глушков, водитель, старшина-сверхсрочник
 Светлана Старикова — Озерцова
 Лев Вайнштейн — Воробьёв
 Леонид Кулагин — Абозов
 Нурмухан Жантурин — Камацубара, японский генерал
 Сергей Курилов — комкор
 Владимир Уан-Зо-Ли — Сатоми
 Борис Химичев
 Намсрайн Сувд — Цэндсурэн

Ссылки 

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о боях на Халхин-Голе
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Исторические фильмы Монголии
Военные фильмы СССР
Военные фильмы Монголии
Фильмы Бадрахына Сумху
Фильмы студии «Монголкино»
Фильмы Бориса Ермолаева